De Turkse voetbalbeker 2013/14 is de 52ste editie van de Turkse voetbalbeker. De finale werd gespeeld op 7 mei 2014. De winnaar kwalificeert zich voor de play-off-ronde van de UEFA Europa League 2014/15. Fenerbahçe SK, de titelverdediger, werd in de vierde ronde uitgeschakeld en wist de Beker dus niet te prolongeren.

Data

Voorronde
Teams uit de regionale amateurcompetitie streden in deze ronde voor een plaats in de eerste ronde. Alle wedstrijden werden gespeeld op 1 september 2013.

|-

|}

Eerste ronde
De vijf winnaars uit de voorronde, teams uit de regionale amateurcompetitie en teams uit de 3. Lig streden in deze ronde voor een plaats in de tweede ronde. De wedstrijden werden gespeeld op 11 en 12 september 2013.

|-

|}

Tweede ronde
De 40 winnaars uit de eerste ronde, 36 teams uit de Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig, 19 teams uit de TFF 1. Lig en 13 teams uit de Süper Lig streden in deze ronde voor een plaats in de derde ronde. De wedstrijden werden gespeeld tussen 24 september en 3 oktober 2013.

|-

|}

Derde ronde
54 teams streden in deze ronde voor een plaats in de vierde ronde. De wedstrijden werden gespeeld op 29, 30, 31 oktober en 6 november 2013. 

|-

|}

Vierde ronde
De 5 teams uit de Süper Lig, die actief zijn in de Europa of Champions League (Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor en Bursaspor) strijden in deze ronde samen met de 27 winnaars uit ronde drie voor een plaats in de vijfde ronde. De wedstrijden werden gespeeld op 3, 4 en 5 december 2013. 

|-

|}

Vijfde ronde
De 16 winnaars uit de vierde ronde streden in deze ronde voor een plaats in de groepsfase. De wedstrijden werden gespeeld op 17, 18 en 19 december 2013.

|-

|}

Groepsfase

Poule A

Poule B

Halve finale
Winnaar van poule A zal spelen tegen de nummer twee van poule B, en de winnaar van poule B tegen de nummer twee van poule A. De wedstrijden zullen bestaan uit een uit- en thuiswedstrijd. De nummer 2 zal in de eerste wedstrijd thuis spelen. De winnaar van de wedstrijd plaatst zich voor de bekerfinale.

Eerste wedstrijd

Tweede wedstrijd

Finale

2014
Turkije